João hace referencia a varios artículos.

Lugares
João Pessoa, ciudad brasileña, capital del Estado de Paraíba
São João del-Rei, municipio brasileño del Estado de Minas Gerais

Personas
João es la forma portuguesa del nombre propio Juan. Su diminutivo es Joãozinho y el femenino es Joana o Maria João.

Nombres masculinos
Nombres portugueses